Бургебюс:

 Бургебюс — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Бургебюс — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.